Příjmení Reddy nese více různých osobností:

 Helen Reddy (1941–2020) – australská hudební skladatelka, zpěvačka a herečka
 Patsy Reddyová (* 1954) –  novozélandská právnička a politička
 Raj Reddy (* 1937) – indicko-americký počítačový vědec